Comics Guaranty LLC, так же известная как CGC — компания, осуществляющая оценку и ранжирование комиксов. CGC основана в 2000 году и располагается в Сарасоте, штат Флорида. Компания является первой независимой третьей стороной в оценке качества комиксов и за время существования оценила более двух миллионов комиксов.

Процедура

Оценивание
Комиксы отправляются в CGC, где их оценивают и упаковывают в герметичные упаковки. Отправка осуществляется либо самими владельцами комиксов, которые заполняют специальную форму на сайте CGC, либо через компании-посредники. На первом этапе комиксы проверяются на наличие очевидных дефектов (отсутствие страниц и тому подобное); на втором этапе их распределяют на три категории в специальной комнате с контролируемыми температурой. Итоговую оценку определяет главный оценщик. Например, если на двух этапах комикс оценщики оценили на 7 баллов, но главный оценщик оценил на 7,5, то в итоге комикс получит оценку в 7,5 баллов. Баллы (от 0,5 до 10) даются на основании тщательного осмотра комиксов оценщиками — их проверяют на предмет повреждений и признаков устранения повреждений и восстановления. 

В процедуре оценки важную роль играет состояние комикса. Например, два выпуска Action Comics #1, где впервые появляется Супермен, были проданы в 2010 году на интернет-аукционе Comic Connect за рекордные цены. Один из экземпляров был оценён CGC на 8.0 баллов и продан за 1 миллион долларов. Второй экземпляр получил оценку в 8.5 баллов и был продан за 1,5 миллиона долларов, что является рекордной стоимостью комикса. Экземпляр, оценённый на 9.0, в 2014 году продавался на аукционе со стартовой ценой в 3,2 миллиона долларов. 

В дополнение к системе баллов, CGC помечают комиксы цветными ярлыками:

После присваивания оценки, комиксы упаковывают в материал Barex — газонепроницаемую пластмассу. Затем комиксы под давлением упаковывают в прозрачную, твердую пластиковую капсулу с применением ультразвуковой вибрации. На сленге этот процесс часто называют «наслаивание» (), и ведутся споры, обеспечивает ли он лучшую защиту, чем подложка с нейтральной кислотностью и плёнка Mylar. На ярлыке сверху указываются название комикса, дата, его оценка, качество страниц и все остальные отметки, о которых оценщики посчитали нужным сообщить.

Определение подделок и признаков восстановления
Комиксы, отмеченные ярлыком «Restored» () (известным среди коллекционеров как «фиолетовый ярлык смерти») значительно теряют в цене, так как оригинальный комикс более ценен, чем восстановленный. Поиск признаков восстановления — первый этап определения оценщиками подлинности комикса. С 2008 года CGC также используют ярлык «No Grade» (NG), что означает, что в комиксе отсутствует обложка или какая-либо из страниц.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт CGC 

Комиксы